Legamento – in anatomia, formazione di tessuto connettivo
Legamento (binding) – in sintassi, relazione tra due elementi nominali
Legamento (connettivo) – in linguistica testuale, elemento che concorre alla coesione di un testo
Legamento (glide) – in prosodia, approssimante che appare come elemento asillabico di dittongo
Legamento (sandhi) – in fonotassi, insieme dei cambiamenti fonetici che avvengono in confine di morfema o tra parola e parola